Die 36. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  36. Division (Deutsches Kaiserreich)
  36. Reserve-Division (Deutsches Kaiserreich)
  36. Infanterie-Division (mot.) (Wehrmacht)
  36. Division (Königreich Italien)
  36. Division (Japanisches Kaiserreich)
  36. Infanterietruppendivision, Verband der k.u.k. Armee
  36. Infanteriedivision (Osmanisches Reich)
  36. Kaukasische Infanteriedivision, Verband der Osmanischen Armee
  36. Infanterie-Division (Polen)
  36. Motorisierte Schützendivision (Sowjetunion), 1934 in Sibirien aufgestellt, 1945 in der Mandschurei
  36. Garde-Schützendivision (Sowjetunion), ging 1942 aus dem 9. Luftlandekorps hervor, kämpfte in Stalingrad, Kursk, 1945 in Wien
  36th (Ulster) Division (Vereinigtes Königreich)
  36th Infantry Division (Vereinigtes Königreich)
  36th Indian Infantry Division, eine indische Division, die 1944 in Britisch-Indien aufgestellt und 1945 aufgelöst wurde
  36th Infantry Division (Vereinigte Staaten)
  36. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee

Kavallerie-Verbände 
  36. Division (Republik China)

Gepanzerte Verbände 
  36. Panzerdivision (Israel)
  36. Panzerdivision (Sowjetunion)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern